Esistono più comuni francesi con questo nome

 Sainte-Gemme – Charente Marittima
 Sainte-Gemme – Gers
 Sainte-Gemme – Gironda
 Sainte-Gemme – Indre
 Sainte-Gemme – Marna
 Sainte-Gemme – Deux-Sèvres
 Sainte-Gemme – Tarn